Miejscowości w USA:
 Corunna – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Corunna – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee